Sheol – termine ebraico usato nell'Antico Testamento per indicare l'oltretomba
 Sheol – album dei Naglfar del 2003
 Sheol – singolo degli Hypno5e del 2022
 Sheol – album degli Hypno5e del 2023